Clemente de Althaus puede hacer referencia a:
Clemente von Althaus,  militar alemán que participó en la Guerra de Independencia del Perú.
Clemente Althaus, poeta, dramaturgo y traductor peruano. 
Clemente de Althaus Dartnell, banquero y diplomático peruano